Schengen kan syfta på följande: 

 Schengen, en ort i Luxemburg
 Schengenområdet
 Schengensamarbetet
 Schengenregelverket
 Schengens informationssystem